118 může být

 118 (číslo) – číslo
 118 – rok
 118 př. n. l. – rok
 silnice II/118 – silnice II. třídy na trase Petrovice (okres Příbram) – Příbram – Budyně nad Ohří – Silnice II/608
 STS-118 – let raketoplánu Endeavour